Gehrmann ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard J. Gehrmann (1880–1958), US-amerikanischer Politiker deutscher Herkunft
 Carl Gehrmann (1876–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Donald Gehrmann (1927–2022), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Eckhard Gehrmann (* 1957), deutscher Maler, Zeichner und Lithograf
 Eduard Gehrmann (1888–1960), deutscher Ordenspriester
 Friedhelm Gehrmann (* 1939), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Guido Gehrmann († 2013), deutscher Pilot und Drachenflieger
 Gustav von Gehrmann (1823–1892), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hasso Gehrmann (1924–2008), deutscher bildender Künstler und Designer
 Hermann Gehrmann (1861–1916), deutscher Musikkritiker

 Joachim Gehrmann (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Karl Gehrmann (1884–1953), deutscher Politiker (KPD)
 Karl-Heinz Gehrmann (1914–1996), deutscher Historiker 
 Katja Gehrmann (* 1968), deutsche Illustratorin und Autorin 
 Kristina Gehrmann (* 1989), deutsche Comiczeichnerin
 Kurt Gehrmann (1911–1973), deutscher Politiker (SPD)
 Max Gehrmann (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Paul Gehrmann (* 1995), deutscher Fußballspieler

sowie der Geburtsname von
 H. G. Ewers (1930–2013), deutscher Science-Fiction-Schriftsteller, eigentlich Horst Gehrmann

 Siehe auch:
 German
 Germann
 Germanus